Gabe Gottes bezeichnet:
 Gabe Gottes (Johanngeorgenstadt), ein Huthaus bei Johanngeorgenstadt im sächsischen Erzgebirge
 Gabe Gottes (Probstzella), einen Ortsteil der Gemeinde Probstzella in Thüringen 

Siehe auch:
 Zeche Gabe Gottes
 Gottesgabe